Dit is de wereldranglijst van februari 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 maart 2010.

Mannen 02